В одиночному розряді тенісного турніру WTA French Indoors 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-1, 6-7, 9-7.

Основна сітка

Посилання 
 

WTA French Indoors